Весенний — микрорайон в Первомайском районе Новосибирска. Расположен между побережьем Ини и Первомайской улицей.

История 
Застройка микрорайона началась в 2005 году. В 2008 году был сдан первый жилой дом.

В 2018 году была построена школа № 214, рассчитанная на 1250 учащихся.

В 2020 году открылся второй корпус детского сада № 28.

Перепланировка территории 
В 2019 году состоялись общественные слушания по поводу изменений в планировке Первомайского района, которые относились, в частности, к ликвидации зелёных насаждений вдоль Ини. Активисты микрорайона поддержали данный проект, тогда как их оппоненты посчитали его незаконным.

Транспорт 
Микрорайон обслуживают автобусы и маршрутные такси. На Первомайской улице расположена остановка «Микрорайон Весенний», через неё проходят маршруты общественного транспорта, связывающие Весенний с другими частями Новосибирска, а также с пригородом.

Кроме того, жители пользуются электричкой — рядом с микрорайоном находится остановка Разъезд-Иня.

Галерея

Примечания 

Микрорайоны Новосибирска
Первомайский район Новосибирска
Появились в 2005 году в России